Belęcin (gromada) (powiat wolsztyński)
 Belęcin Nowy (gromada) (powiat leszczyński)